Донели има више значења:
 Донели (Ајдахо)
 Донели (Минесота)